Untold Legends: Brotherhood of the Blade – videogioco per PlayStation Portable del 2005
Untold Legends: The Warrior's Code – videogioco per PlayStation Portable del 2006
Untold Legends: Dark Kingdom – videogioco per PlayStation 3 del 2006